Fileter de Pèrgam, fundador del regne de Pèrgam
 Fileter (príncep), fill del rei Àtal I de Pèrgam, i germà del rei Èumenes II de Pèrgam
 Fileter d'Atenes, poeta còmic atenès